Handball-Europameisterschaft 2004 steht für:
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2004
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2004